Die Women’s Regional Handball League 2014/15 war die 7. Spielzeit der Women’s Regional Handball League (WRHL).

17 Spiele wurden ausweislich der Webseite der WRHL gespielt. Ob die restlichen drei Spiele noch ausgetragen wurden, ist unbekannt.

Tabelle

Einzelnachweise 

2014
Handballsaison 2014/15